Miejscowości w USA:
 Oakport – jednostka osadnicza w stanie Minnesota, w hrabstwie Clay
Gminy w USA:
 Oakport (ang. Oakport Township) – gmina w stanie Minnesota, w hrabstwie Clay